Фріу () — португальська власна назва.

Топоніми

Ріу-Фріу (Браганса) — парафія.